Nom de tres cònsols romans:
Gai Fonteu Capitó I, cònsol sufecte el 33 aC 
 Gai Fonteu Capitó II, cònsol l'any 12 
Gai Fonteu Capitó III, cònsol l'any 59